Сою́з ру́сских худо́жников — творческое объединение художников России начала XX века.

Был основан в 1903 году по инициативе Константина Юона, Абрама Архипова, Игоря Грабаря, Аркадия Рылова. В появлении Союза сыграли роль московские художники передвижнического направления, ученики Московского училища живописи, ваяния и зодчества и художественное объединение Санкт-Петербурга «Мир искусства».

Своей главной целью Союз русских художников считал содействие «распространению произведений русского искусства» и «обеспечение членам Союза сбыта их художественных произведений».

История 
Решение о создании выставочной организации — «Союза Русских Художников» (СРХ) — было принято  года в Санкт-Петербурге на собрании участников объединения «Мир искусства» и московской группы «36-ти художников». В конце года, 22 декабря в Москве в помещении Строгановского училища открылась первая выставка СХР, проходившая до 8 января 1904 года. В состав её участников вошли: Аладжалов М. Х., Архипов А. Е., Бакст Л. С., Бакшеев В. Н., Бенуа А. Н., Билибин И. Я., Браз О. Э.,Васнецов А. М., Виноградов С. А., Врубель М. А., Головин А. Я., Грабарь И. Э., Досекин Н. В., Дурнов М. А., Иванов С. В., Клодт Н. А., Коровин К. А., Коровин С. А., Лансере Е. Е., Малютин С. В., Малявин Ф. А., Мамонтов М. А., Остроухов И. С., Пастернак Л. О., Первухин К. К., Переплетчиков В. В., Рерих Н. К., Рябушкин А. П., Сомов К. А., Степанов А. С., Тархов Н. А., Трубецкой П. П., Ционглинский Я. Ф., Юон К. Ф., Яремич С. П.

Первоначально Союз включал московских (А. Е. Архипов, А. М. Васнецов, С. А. Виноградов, С. Ю. Жуковский, С. В. Иванов, К. А. Коровин, С. В. Малютин, В. В. Переплётчиков, П. И. Петровичев, А. А. Рылов, А. С. Степанов, Л. В. Туржанский, К. Ф. Юон и др.) и петербургских живописцев (А. Н. Бенуа, М. В. Добужинский, К. А. Сомов и др.). Стилистическое единство он приобрёл после выхода из него в 1910 году из-за творческих разногласий группы петербургских художников. После ухода петербургской группы в Союзе осталось всего 17 человек — ровно столько, сколько было при организации объединения. Положение стало критическим и 3 октябре 1910 года москвичи созвали экстренное собрание, на котором было решено пригласить на свою выставку художников Бродского, Рылова, Масютина, Средина, Судьбинина и Яковлева.

В период 1904—1922 годов Союзом русских художников проведено 16 выставок, имевших небывалый успех у зрителей, ценителей искусства и коллекционеров.

В 1923 году, 13 мая, в Москве открылась «Весенняя выставка» СРХ, которая стала последней в истории объединения. Некоторые участники Союза русских художников вошли в «Объединение художников-реалистов» и АХРР.

Художники, входившие в СРХ 

 Агапьева Н. Н.,
 Аладжалов М. Х.,
 Архипов А. Е.,
 Бакст Л. С.,
 Бакшеев В. Н.,
 Бенуа А. Н.,
 Билибин И. Я.,
 Браз О. Э.,
 Бычков В. П.,
 Бялыницкий-Бируля В. К.,
 Васнецов А. М.,
 Виноградов С. А.,
 Врубель М. А.,
 Головин А. Я.,
 Грабарь И. Э.,
 Добужинский М. В.,
 Досекин Н. В.,
 Дурнов М. А.,
 Жуковский С. Ю.,
 Зедделер Н. Н.,
 Иванов С. В.,
 Клодт Н. А.,
 Коровин К. А.,
 Коровин С. А.,
 Лансере Е. Е.,
 Малютин С. В.,
 Малявин Ф. А.,
 Мамонтов М. А.,
 Остроухов И. С.,
 Пастернак Л. О.,
 Первухин К. К.,
 Переплётчиков В. В.,
 Петровичев П. И.,
 Рерих Н. К.,
 Рылов А. А.,
 Рябушкин А. П.,
 Сомов К. А.,
 Степанов А. С.,
 Тархов Н. А.,
 Трубецкой П. П.,
 Туржанский Л. В.,
 Хвостенко В. В.,
 Ционглинский Я. Ф.,
 С. А. Цыба,
 В. Н. Шульга,
 Юон К. Ф.,
 Яремич С. П.

Выставки 
 Москва, 1905: Каталог выставки картин «Союз русских художников»
 Санкт-Петербург, 1906—1907
 VI. Москва, 1908—1909: Каталог VI выставки Cоюза русских художников
 VI. Одесса, 1909
 VII. Москва, 1909—1910: Каталог VII выставки Cоюза русских художников
 VII. Санкт-Петербург, 1910: Каталог VII выставки Cоюза русских художников
 VII. Киев, 1910: Каталог выставки картин Союза русских художников
 VIII. Москва, 1910—1911
 VIII. Санкт-Петербург, 1911
 IX. Санкт-Петербург, 1912
 X. Москва, 1912—1913: Каталог X выставки картин Союза русских художников
 XI. Москва, 1913—1914: Каталог XI выставки картин Союза русских художников
 XI. Санкт-Петербург, 1914: Каталог XI выставки картин Союза русских художников
 XI. Казань, 1914: Каталог XI выставки картин Союза русских художников
 XII. Москва, 1914—1915: Каталог XII выставки картин Союза русских художников
 XII. Петроград, 1915
 XIII. Москва, 1915—1916
 XIII. Петроград, 1916
 XIV. Москва, 1916—1917: Каталог XIV выставки картин Союза русских художников
 XV. Москва, 1918
 XVI. Москва, 1922
 XVII. Москва, 1923

Галерея

Избранные работы

Примечания

Литература 
 
 Письмо М. В. Нестерова Об организации Союза русских художников // Встречи с прошлым. Вып. I. — М., «Советская Россия», 1983

 Союз русских художников. — М.: Директ-Медиа : Изд. дом «Комсомольская правда», 2011. — 48 с. — ISBN 978-5-7475-0135-5.
 Лапшин В. П. Союз русских художников — Л.: Художник РСФСР, 1974. — 422 с.
 Союз русских художников: Альбом. — М.: Изд. И. Кнебель, 1910.
 Журнал заседаний «Союза русских художников». — РГАЛИ. — Ф. 94. — Ед. хр. 3.

Ссылки 
 Союз русских художников
 Союз русских художников

Организации, основанные в 1903 году
Организации, закрытые в 1923 году